André Joyal ist der Name folgender Personen:

*André Joyal (Mathematiker) (* 1943), kanadischer Mathematiker und Hochschullehrer
André Joyal (Ökonom), kanadischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer